

Patronyme
 Alessandro Bonci, (1870-1940),  fut un ténor italien.
 Fabio Bonci, (1949- ), est un joueur de football italien.
 Virginia Bonci (1949-2020), athlète roumaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme